Il doppio del torneo di tennis Nottingham Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Patrick Galbraith e Justin Gimelstob che hanno battuto in finale Marius Barnard e Brent Haygarth 5-7, 7-5, 6-3.

Teste di serie

 David Adams /  John-Laffnie de Jager (semifinali)
 Andrew Kratzmann /  Fabrice Santoro (semifinali)

 Patrick Galbraith /  Justin Gimelstob (campioni)
 Piet Norval /  Kevin Ullyett (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nottingham Open 1999
ATP Tour 1999